Brad Pitt har flere betydninger:
 Brad Pitt – amerikansk skuespiller
 Brad Pitt (bokser) – australsk bokser